Europaliga bezeichnet:
 Europaliga (Tischtennis)
 Volleyball-Europaliga

Siehe auch:
 UEFA Europa League
 Euroleague (Begriffsklärung)